Je chante pour ça () — пісня Жан-Жака Гольдмана, записана в 1983 році. Увійшла до третього студійного альбому «Positif».

Про пісню 
Композиція «Je chante pour ça» має характерні рок-н-рольні елементи тогочасся, виконані на звичний французам шансонний манер. Темпову вокальну партію Жан-Жак супроводжує експресивним звучанням саксофона та вокально-хоровим заспівом приспіву в пісні. Пісню переспівували: і сам автор, й інші французькі виконавці.

Фрагмент пісні 
Фрагмент пісні (перший куплет і приспів):
Parce qu'un jour, John a écrit "because"
Parce que tout tangue tant quand on cause
Parce que tes yeux sonnent comme un do dièse
Et que ça swingue quand le jour s'achève

Parce que la terre est au-dessous du ciel
Pas au-delà, que ça nous plaise ou pas
Parce que les notes sont belles et rebelles
Un peu de tout ça,
Un p'tit peu de voix
Un p'tit peu d'émoi
et 1, 2, 3
Je chante pour ça
Je chante pour ça
Ces mots, ces airs-là
Naissent dans ma tête, au bout de mes doigts
Un peu pour toutes ces raisons-là
Je chante pour ça
Pourquoi? Je sais pas
Peut-être un peu à cause de tout ça
Et tout ce que je ne comprends pas
...

Примітки

Посилання 
Композиція «Je chante pour ça» у виконанні Жан-Жака Ґольдмана
Синопсис пісні на вебресурсі Жан-Жака Гольдмана 

Пісні Жан-Жака Гольдмана